«Меркур» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

История

Основание и первые годы (1903—1908) 

Спб. футболъ и хоккей-клубъ «Меркуръ» был основан в 1904 (по другим данным, в 1903) году. Позиционировался как «купеческий» клуб — объединял представителей предпринимательских кругов, как русских (и обрусевших), так и иностранцев. Одними из первых членов Комитета клуба (на 1905 год) были А.Кольдевей (председатель), А.Данкер (многолетний капитан футбольной команды клуба), Ф.Гольц, Ю.Конколь, Г.Петров, Ф.Саксен. Цвета клуба — черно-красные.

Несмотря на то, что официальный устав клуба был принят только 26 мая 1909 года, «Меркур» уже с осени 1904 года участвовал в официальных городских соревнованиях под эгидой Петербургской футбол-лиги (ПФЛ). В первом своём сезоне клуб, вместе с другими новичками Лиги, был определён в новообразованный класс «Б», называвшийся поначалу «турнир для вторых команд» (второй соревновательный уровень), где занял по итогам третье место. Первый соревновательный матч в ПФЛ клуб провёл 5 сентября 1904 с клубом «Глория» (ничья 2:2). В следующем сезоне «Меркур» занял в том же турнире первое место (в дополнительном решающем матче обыграв клуб «Петровский» со счётом 8:1), и получил право выступления на высшем соревновательном уровне чемпионата города (кубке Аспдена).

В своих дебютных сезонах на высшем уровне (1906 и 1907) «Меркур», как и прочие «русские» клубы Лиги, был в тени доминировавших в ту пору «британских» клубов, занимая оба раза пятые места. Тем не менее, уже в первом своём чемпионате клуб преподнёс сенсацию — после четырёх подряд поражений со старта турнира он сумел обыграть признанного фаворита Лиги тех лет клуб «Невский» (2:0), прервав его 23-матчевую беспроигрышную серию в чемпионатах города, длившуюся с 1903 года, и стал первым русским клубом, сумевшим победить эту команду (что, впрочем, не помешало «Невским» праздновать очередной успех в том первенстве). Заняв в следующем сезоне последнее место в кубке Аспдена, клуб затем на год приостановил свою деятельность в ПФЛ. 

Впервые в составе сборной Санкт-Петербурга игроки «Меркура» Александр Данкер, Ф.Гольц и Николай Луговской выступили в матче «русской» и «английской» сборных (1:3), проводимом ПФЛ по итогам первенства города 22 октября 1906 года. В первом в истории междугороднем матче «русской» сборной со сборной Москвы 16 сентября 1907 года (5:4) участвовали также Павел Курзнер (знаменитый впоследствии актер театра и кино и оперный певец) и Николай Дьячков. Александр Данкер стал в том матче первым в истории русским голеадором сборной, забив москвичам уже на первой минуте ударом почти с центра поля.

Первые успехи (1909—1914) 

Клуб вернулся в ПФЛ после реорганизации и принятия устава накануне осеннего первенства 1909 года, в котором впервые занял призовое третье место. В те годы Лига переживала раскол — «британские» (и некоторые «русские») клубы откололись от нее, организовав конкурирующую лигу под названием «Российское общество футболистов-любителей» (РОФЛ), проводившую собственный чемпионат, по уровню не уступавший ПФЛ. В начале следующего сезона «Меркур» посчитал для себя лучшим перейти в эту лигу, сразу став ее лидером и победителем проводимого ею весеннего первенства 1911 года. После урегулирования к осени 1911 русско-британского конфликта «Меркур» стал победителем и первого воссоединённого чемпионата (кубка Макферсона), завоевав первый в своей истории городской титул. В этом сезоне клуб выиграл также и отдельный осенний чемпионат РОФЛ, победив, таким образом, во всех трёх турнирах, сыграв в них лишь один раз вничью при 15 победах. Успех «Меркура», не обладавшего, сравнительно с другими командами, подбором выдающихся футболистов, был признан неожиданным и феноменальным; однако пресса тех лет сумела разглядеть и отметить сыгранность и отличные физические кондиции команды — результат дисциплинированности и регулярной тренировки, что по тем временам было редкостью. Эта особенность стала «визитной карточкой» «Меркура» и в позднейшее время, неоднократно приносившей ему успех. На его примере ведущие русские клубы Лиги также начали вводить элементы профессионализма и регулярный тренировочный процесс, и довольно быстро научились обыгрывать и даже громить доселе непобедимые «британские» команды, состоявшие из индивидуально сильных технически, но нетренированных и собирающихся на матчи в разношерстных малосыгранных составах любителей.

Возросшая конкурентноспособность клубов Лиги не позволила относительно скромному по подбору игроков «Меркуру» удержаться в следующих сезонах на самой вершине турнирной таблицы, но отныне и практически до конца своей истории клуб являлся одним из «китов» питерского футбола. После сравнительно неудачного сезона 1912 года (IV место) клуб становился вторым в осеннем чемпионате 1913 и весеннем кубке 1914 годов.

Лицом команды, начиная с этого периода и на долгие годы, стал легендарный питерский футболист и спортсмен Александр Северов, практически не пропускавший матчи команды с 1909 года, рекордсмен по числу проведенных официальных матчей за «Меркур» — порядка 150 (последний из которых в 1929 году), в том числе 132 в матчах ПФЛ (рекорд Лиги), неоднократный победитель городских первенств. Другими значимыми футболистами были вратари Александр Коробицын и Сергей Шаверин, Владимир Власенко, Александр Данкер, Георгий Тиллинберг, а также весьма результативные форварды Дмитрий Киселёв, Михаил Соловьёв и Ал.Капелькин. Все они выступали за сборную Санкт-Петербурга; С.Шаверин и Д.Киселёв стали в ее составе серебряными призёрами чемпионата Российской империи 1913 года, а М.Соловьев участвовал в одном из неофициальных матчей сборной России с английской командой «Уондерерс».

Эпоха доминирования в петроградском футболе (1915—1923) 
Начиная с успеха в осеннем чемпионате Петрограда 1915, победу в котором принес удар Д.Киселёва в конце дополнительного матча с фаворитом того турнира «Спортом», «Меркур» в 14 из 16 проводимых до 1923 года первенств города занимал места не ниже второго, завоевав за это время 6 трофеев. Он являлся достойным оппонентом легендарному символу питерского футбола тех лет — клубу «Коломяги», собравшему в своем составе плеяду выдающихся футболистов, нередко практически в полном составе выступавших за сборную Петрограда, и являвшемуся одним из сильнейших в стране в тот период. В этом знаковом питерском противостоянии тех времен демонстрирующие элегантную комбинационную игру коломяжцы очень часто одерживали красивые победы, а целеустремлённость и упорство «Меркура» позволяли выдержать удар и демонстрировать в итоге даже бóльшую стабильность результатов, чем победители. Особенно удачным для «Меркура» был сезон 1921 года — наряду с «дублем» в кубке и чемпионате города команда победила в традиционном кубке весенних чемпионов двух столиц (кубке Тосмена) московский клуб СК «Замоскворечье», в составе которого в том сезоне выступали Николай Соколов, Михаил Рущинский и Фёдор Селин — это позволило клубу считаться неофициальным чемпионом РСФСР того сезона. 

Значимыми игроками клуба и членами сборной Петрограда в тот период были, помимо А.Северова и Д.Киселева, вратари Владимир Данилевич и Александр Полежаев (в дальнейшем игравший за «Коломяги»), защитники Василий Скобелев и Алексей Рузанов, полузащитники Михаил Сергеев, Павел Москалёв и Михаил Окунь, нападающие Модест Колотушкин (игравший позднее в «Спорте» и «Пищевкусе»), Георгий Иванов и еще одна легенда клуба — Пётр Григорьев — один из лучших правых крайних нападающих в истории довоенного советского футбола, неоднократно выступавший в составе сборных РСФСР и  СССР, заслуженный мастер спорта, один из всего трёх футболистов-ленинградцев, сумевший стать в то время чемпионами СССР. Практически весь начальный период своей долгой карьеры он неизменно выступал за «Меркур» (и его преемников).

После реформирования футбола в СССР (1924—1929) 
После закрытия Петроградской футбольной лиги и входящих в нее клубов распоряжением Ленсовета от 10 марта 1924 года (на основании решения Высшего совета физической культуры (ВСФК) при ВЦИК) «о роспуске гражданских, частных, общественных спортивных кружков и организаций», субъектами спортивных соревнований могли быть только так называемые «районные кружки» спортивной организации под эгидой ЛКСМ, носившей название «Спартак». Клуб «Меркур» с игроками, стадионом и всеми активами был фактически провозглашён одним из таких кружков и получил название инструкторской команды РСК «Спартак» Центрального района. Формально «новый» клуб имел очевидную преемственность по отношению к «Меркуру», о чем неоднократно упоминала пресса тех лет, однако вопрос о правомерности полного исторического отождествления этих клубов, в том числе и формально-юридического, является дискуссионным — официальная позиция спортивного руководства того времени заключалась в демонстративном дистанциировании новых клубов от так называемых «бывших буржуазных».

В начале 1927 года, после новой реорганизации и передачи спорта в ведение профсоюзов (ЛГСПС — Ленинградский губернский совет профессиональных союзов), клуб первое время сохранял непрофсоюзную ведомственную принадлежность, будучи так называемой «образцовой командой» при Центральном Доме физической культуры (клуб ЦДФК), однако непосредственно в ходе осеннего первенства 1927 года все-таки перешел «под крыло» профсоюзов, изменив название на клуб ЛГСПС (позднее ЛОСПС), под которым выступал весь сезон 1928 года. В 1929 году клуб вновь получил название ЦДФК, но в 1930 такой клуб в чемпионате города уже не выступал, а ряд бывших его футболистов во главе с Петром Григорьевым оказались в составе клуба стадиона им.Ленина (КСЛ или «Стадион»), считающегося преемником клуба «Коломяги».  

При всех реорганизациях указанные «новые» клубы сохраняли общие с «Меркуром» эмблему и цвета.

Спортивные успехи клуба в этот период уже не были столь значительны — оставаясь поначалу заметной силой в первенствах города (два третьих и второе место), в последние сезоны клуб по итогам предварительного раунда не пробивался в финальную шестёрку высшего дивизиона. Это было связано со сложностью в конкуренции с набравшим силу «Динамо» и рядом профсоюзных команд, имевших бóльшие возможности для усиления состава, в том числе и за счёт игроков «Меркура» (ЦДФК, ЛОСПС).

В число значимых игроков питерского футбола в этот период вошли братья Николай и Василий Топталовы, Борис Шелагин (вместе с П.Григорьевым ставший серебряным призёром чемпионата РСФСР 1928 в рамках Всесоюзной спартакиады; позднее играл в «Динамо»), братья Иван и Алексей Столяровы (А.Столяров позднее выступал за «Динамо» московское), Николай Барулин; после переезда из Москвы в Ленинград в конце 1925 года несколько матчей в команде провел легендарный вратарь Николай Соколов.

Достижения клуба 
 Чемпионат города
  — 1911, 1915, 1921, 1923
  — 1913, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1927
  — 1909, 1927 (в), 1928 (в)
 Кубок города 
  — 1911, 1917, 1918, 1921
  — 1914, 1919, 1920, 1922
 Кубок Тосмена
  — 1921

Достижения игроков клуба 
 Игроки сборных Российской империи, РСФСР, СССР
 Михаил Соловьёв (1911)
 Пётр Григорьев (1924 — 1930) — участник официальных матчей сборной СССР с Турцией
 Василий Топталов (1930)
 Победители и призёры чемпионатов Российской империи, РСФСР, СССР
 Дмитрий Киселёв —  Чемпионат Российской империи 1913
 Сергей Шаверин —  Чемпионат Российской империи 1913
 Пётр Григорьев —  Чемпионат РСФСР 1924,  Чемпионат РСФСР 1928
 Борис Шелагин —  Чемпионат РСФСР 1928

Сезоны

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 

 

Футбольные клубы Санкт-Петербурга
Футбольные клубы Российской империи